Эле́ктра:

Древнегреческая мифология 
 Электра — дочь Агамемнона и Клитемнестры, героиня греческих трагедий.
 Электра — одна из семи плеяд.
 Электра — дочь Океана и Тефиды, мать Ириды и Гарпий.
 Электра — одна из 50 Данаид — дочерей Даная.
 Электра — сестра Кадма.

Астрономия 
 (130) Электра — астероид в Солнечной системе.
 Электра — звезда в созвездии Тельца.

Литература 
 Электра — трагедия Софокла
 Электра — трагедия Еврипида
 Электра — трагедия Илера Бернара де Лонжпьера
 Электра — трагедия Кребийона
 Электра — пьеса Гуго фон Гофмансталя
 Электра — пьеса Эзры Паунда
  — пьеса Георга Гауптмана
 Электра — пьеса Жана Жироду
 Электра — пьеса Маргерит Юрсенар
 Траур — участь Электры — пьеса Юджина О’Нила
 Электра — героиня комиксов компании Marvel

Музыка 
 Электра — опера Жана-Батиста Лемуана
 Электра — опера Рихарда Штрауса
 Электра — опера Микиса Теодоракиса
 Электра — музыкальная группа из Санкт-Петербурга.
 Elektra records — американский звукозаписывающий лейбл, принадлежащий Warner Music Group.
 electra — рок-группа из Германии.
 Electra — псевдоним британского транс-диджея Пола Окенфолда.

Кино 
 Электра — фильм Джеймса Стюарта Блэктона (1910)
 Электра — фильм Михалиса Какоянниса (1962)
 Электра — фильм 1995 года, фантастический боевик с элементами эротики
 Электра — фильм 2005 года, основанный на комиксе.

География 
 Электра — город в Техасе.
 Электра — две небольшие реки в Мессении и на юге острова Крит.

Авиация и космонавтика 
 Lockheed Model 10 Electra — двухмоторный, легкий транспортный и пассажирский самолёт.
 Lockheed Model 12 Electra Junior — младшая модель предыдущего самолёта.
 Lockheed L-188 Electra — пассажирский самолёт, один из первых турбовинтовых самолётов, сделанных в США.
 Electra — экспериментальный коммуникационный спутник Европейского космического агентства.

ВМФ 
 HMS Electra — британский эсминец эпохи Второй мировой войны.

Другое 
 «Электра» — газета синематографа, театра, искусства и литературы, издававшаяся в Москве в 1909 году.

См. также 
 Кармен Электра — американская фотомодель, актриса и певица.
 «Электра-112» — советский фотоаппарат производства ЛОМО.
  Electra Bicycle Company — бренд велосипедов.
 Buick Electra — автомобиль американской компании «Бьюик».

Примечания